Kribbe steht für:
 Kribbe (Karstädt), einen Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Karstädt
 ein dem Küstenschutz und der Flussregulierung dienendes Bauwerk, siehe Buhne

Siehe auch:
 Krippe